Wilcoxon ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Wilcoxon (1892–1965), amerikanischer Chemiker und Statistiker
 Henry Wilcoxon (1905–1984), britischer Schauspieler und Filmproduzent

Siehe auch:

 Wilcoxon-Rangsummentest
 Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test